Josep Torrens Font (Catalunya, segle XIX - segle XX), periodista, àrbitre de futbol i directiu de premsa català
 Josep Torrens Vallés (Binissalem, 1930), restaurador mallorquí